Scharfenort ist der deutsche Name folgender Orte in Polen:

 Scharfenort, Kreis/Stadt Danzig, Westpreußen, seit 1945: Ostróżek, Stadt Danzig, Woiwodschaft Pommern
 Scharfenort, bis 1920 und ab 1942: Skarpi, Kreis Flatow, Westpreußen/Pommern, seit 1945: Skarpa (Sępólno Krajeńskie), Gmina Sępólno Krajeńskie, Powiat Sępoleński, Woiwodschaft Kujawien-Pommern
 Scharfenort, Kreis Rastenburg, Ostpreußen, seit 1945: Ostry Róg, Gmina Kętrzyn, Powiat Kętrzyński, Woiwodschaft Ermland-Masuren
 Scharfenort, Kreis Samter, Posen, seit 1945: Ostroróg (Großpolen), Stadt und Gmina im Powiat Szamotulski, Woiwodschaft Großpolen

Scharfenort ist der Familienname folgender Personen: 
 Jan Scharfenort (* 1972), deutscher Politiker (AfD), MdL Sachsen-Anhalt
 Nadine Scharfenort (* 1976), deutsche Geographin

Siehe auch:
 Scharfenorth
 Scharffenorth